Дэвис, Роберт (): Дэвис, Роберт Генри (1870—1965) — английский изобретатель, глава компании Siebe Gorman.
 Дэвис, Роберт Уильям (1925—2021) — британский историк.

См. также 
 Дэвис, Боб (1920—1990) — американский баскетболист.
 Дэвис, Брэд (полное имя Роберт Крил Дэвис, 1949—1991) — американский актёр, лауреат премии «Золотой глобус».
 Дэвис, Робертсон (1913—1995) — канадский писатель, критик, журналист.